Арынцас — топоним в Новосибирской области России:

Арынцас (приток Чеки)
Арынцас (приток Тартаса)
Арынцас (озеро)